Сен-Брис () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Сен-Брис () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Сен-Брис () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Сен-Брис () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Сен-Брис () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Сен-Брис () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн